Рафаэль Надаль защищал свои восемь титулов в качестве третьей ракетки турнира.

Общая информация 
Между проигрышами в третьем круге турнира-2003 и в финале турнира-2013 Рафаэль Надаль сыграл в Рокебрюн — Кап-Мартен 47 матчей и не проиграл ни разу.

Посев 
 Первых восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  '''Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Третий раунд)  Рафаэль Надаль (Финал)  Томаш Бердых (Третий раунд)  Хуан Мартин дель Потро (Третий раунд)  Жо-Вильфрид Тсонга  (Полуфинал)  Ришар Гаске  (Четвертьфинал)  Янко Типсаревич (Второй раунд)''

<li> Марин Чилич (Третий раунд)
<li> Николас Альмагро (Второй раунд)
<li> Жиль Симон (Первый раунд)
<li> Милош Раонич (Второй раунд)
<li> Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
<li> Хуан Монако (Третий раунд)
<li> Андреас Сеппи (Первый раунд)
<li> Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Monte-Carlo Rolex Masters 2013